Trützschler ist der Familienname folgender Personen:

 der Adelsfamilie von Trützschler (Adelsgeschlecht)
 Gottlieb von Trützschler und Falkenstein (1810 zum Grafen nobilitiert), Ahnherr der Grafen Zedlitz und Trützschler, siehe Zedlitz (Adelsgeschlecht)
 Eugenie Trützschler (* 1950), tschechisch-deutsche Politologin und Lehrerin
 Friedrich Karl Adolf von Trützschler (1751–1831), deutscher Staatsmann und Schriftsteller
 George Trützschler, kursächsischer Beamter
 Hans Erik von Trützschler (1882–1956), deutscher Automobilrennfahrer 
 Heinz Trützschler von Falkenstein (1902–1971), deutscher Botschafter
 Wilhelm Adolph von Trützschler (1818–1849), deutscher Politiker, Demokrat und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Wolf von Trützschler, 1562 und 1565, sächsischer Amtshauptmann
sowie der Familienname von:
 Klaus Trützschler, Vorstandsmitglied von Franz Haniel
 Paul Heinrich Trützschler, Unternehmensgründer, siehe Trützschler (Unternehmen)
 Hans Trützschler, Unternehmer, siehe Trützschler (Unternehmen)

Trützschler steht für:
 Trützschler (Unternehmen), ein Textilmaschinenhersteller aus Mönchengladbach

Siehe auch:
 Zedlitz-Trützschler